Ада́ми — итальянская () и немецкая () фамилия.

Известные носители:

 Адами, Валерио (род. 1935) — итальянский художник.
 Адами, Джузеппе (1878—1946) — итальянский драматург, либреттист.
 Адами, Павел (1739—1814) — австрийский ветеринар.
 Адами, Эдди Фенек (род. 1934) — мальтийский политик и государственный деятель.
 Адами, Эрнест Даниэль (1716—1795) — немецкий музыкант, философ, литератор.

Двойные фамилии 
 Бюдель-Адами, Аделаида (1840-е — ?) — выдающаяся русская колоратурная певица.